Емілі Блант (англ. Emily Blunt; 23 лютого 1983) — англійська акторка.
 Джеймс Блант (англ. James Blunt; 22 лютого 1974) — англійський співак і музикант.
 Крістофер Блант (англ. Christopher Blount; 1555/1556 – 1601) — англійський солдат, таємний агент і повстанець.
 Рой Блант (англ. Roy Dean Blunt; 10.1.1950) — американський політик з Республіканської партії, є членом Сенату США від штату Міссурі з 2011 року.

Англійські прізвища